Ги () — французское имя собственное.

Личное имя 
 
 Ги Нантский (ум. между 814 и 818) — граф Нанта после 786, маркграф Бретонской марки с около 799.
 
 
 Ги III де Шатильон-Сен-Поль (ум. 1317) — граф де Сен-Поль, сеньор д'Анкр с 1289.
 Ги IV де Шатильон (после 1196—1226) — граф де Сен-Поль (Ги I).
 Ги VII (1287—1331) — виконт Лиможа в 1314—1317 годах, граф Пентьевра с 1312 года.

Фамилия 
 Ги, Андре (род. 1941) — французский футболист, нападающий.
  (род. 1968) — французский писатель.
  (1818—1873) — французская танцовщица, фаворитка .
  (1750—1811) — французский бригадный генерал.
  (1927—1990) — французский политик, министр культуры в 1974—1976 годах.
 Ги, Фабрис (род. 1968) — французский двоеборец, призёр чемпионатов мира, олимпийский чемпион (1992).
 Ги, Франсуа (род. 1953) — швейцарский виолончелист.

Другое 
 Ги — униформа из куртки и штанов для занятий бразильским джиу-джитсу.
 «Ги» — кинофильм, 2018, Франция, реж. Алекс Лютц.

См. также 
 Гликемический индекс (ГИ)
 ГИ (серия домов)